Olle Bengtsson kan avse:
Olle Bengtsson, fotbollsmålvakt
Olle Bengtsson, boxare
Olle Bengtzon, journalist